Зачёт Кубка мира по биатлону 2007/2008 по спринтерским гонкам.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечания 
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал

DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал

DSQ — спортсмен дисквалифицирован

— — спортсмен не участвовал в этой гонке

0 — спортсмен занял место ниже тридцатого и не набрал кубковые очки

Ссылки 
Зачёт Кубка мира 2007/2008 по спринтерским гонкам (мужчины) на сайте IBU
Зачёт Кубка мира 2007/2008 по спринтерским гонкам (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт